Leptodactylodon är ett släkte av groddjur. Leptodactylodon ingår i familjen Arthroleptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Leptodactylodon